Manuel Olivencia Ruiz (1929--2018), juriste espagnol.
 Manuel Ruiz Zorrilla (1833-1895), homme politique espagnol.